Månsdotter ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Månsdotter, „Yngsjö-Mörderin“: letzte Frau, die in Schweden hingerichtet wurde
 Karin Månsdotter, schwedische Königin